Йóхан Пéтер Рóса (; 18 октября 1806, Копенгаген — 1 июля 1882, Копенгаген) — датский художник жанровой и исторической живописи. Основными темами его работ была история Дании и Скандинавии и сюжеты из Нового завета.

Биография и образование 
Петер Роса родился в Копенгагене 18 октября 1806 года в семье Сёрена Кристиана Росы и его жены Элен Полин, урождённой Полсен. Его отец был кормчим и погиб в кораблекрушении в 1808 году. Мать Петера вышла замуж во второй раз за С. Д. Энгеля, управляющего усадьбой Скьёлленэсхольм (). Несколько лет детства Петер провёл с отчимом. Позже он воспитывался в Копенгагене. В 1821 году Роса поступил в Датскую королевскую академию изящных искусств. В академии успешно продвигался по школам. В 1827 году он перешёл в модельную школу. В 1830 году стал обладателем малой серебряной медали, а в 1831 году выиграл большую серебряную медаль. Написанные им за время учёбы портреты и небольшие исторические картины сослужили ему репутацию «прилежного и талантливого художника». С 1838 года он подавал заявку на финансовую поддержку от фонда «Fonden ad usus publicos» для образовательной заграничной поездки, но, не смотря на рекомендации академии, так её и не получил. Его работы были положительно оценены Торвальдсеном и Эккерсбергом. Воодушевлённый признанием таких людей, Роса предпринял поездку за свой счёт сначала в Рим (1841-45), затем в Мюнхен (1845-46). Там ему пришлось существовать в условиях жёсткой экономии. Однако заграничная стажировка не принесла ему ощутимых результатов в продвижении в первые ряды, поскольку именно в тот период сформировался большой круг молодых и перспективных художников и Роса оказался в их тени. Оказывая ему поддержку, Королевская галерея купила две его картины, из которых «Продавец реликвий в Олевано» () считалась лучшей. После возвращения на родину он продал галерее ещё одну работу — «Настоятель Бэккескова» ().

Петер Роса не был женат и не имел детей. Он умер 1 июля 1882 года в Копенгагене и был похоронен на кладбище в Рингстеде.

Творчество 
Основной темой в начале творчества Петера Росы была историческая картина. В течение 1830-х годов Петер Роса в своих полотнах воплощал сюжеты из датской и скандинавской истории такими, какими они воспринималась в литературе того времени, например, в исторических произведениях Б. С. Ингеманна, в поэзии Кристиана Винтера и Ове Маллинга, где описывались великие и добрые поступки датчан, норвежцев и голштинцев. В 1838 году Роса создаёт картину «Король Вальдемар и его люди». Название картины созвучно названию исторической поэмы Ингеманна «Valdemar den Store og hans Maend» (Вальдемар Великий и его люди), написанной в 1824 году. В своих картинах Роса показывал важные для датчан исторические моменты. Одним из поворотных событий в датской истории является взятие ютландского города Раннерса Нильсом Эббесеном с его отрядом в 1340 году и последующая казнь гольштейнского графа Герхарда III, за которым стояли прогерманские силы. В 1836 году Петер Роса написал картину «Нильс Эббесен навещает бедную женщину по пути в Раннерс на утро после смерти графа Герхарда III». Помимо исторической картины Роса также создавал картины с мифологическими сюжетами. Одним из таких примеров является картина «Одиссей, узнанный Эвриклеей», 1839 г..

В период с 1841 по 1845 год Роса работал в Риме. Это было его первым образовательным заграничным путешествием. Здесь он писал жанровые сценки из народной жизни итальянцев, вдохновлённый гравюрами римского художника Бартоломео Пинелли. Одним из замечательных творений этого периода является картина «Торговец реликвиями в Олевано», написанная в 1844 году.

В 1862 году Петер Роса посещает рыбацкую деревушку Скаген на севере Ютландии. Он был одним из первых художников, изобразивших в своих картинах жизнь скагенских рыбаков, прибрежные пейзажи и дюны окрестностей Скагена. Позже, в конце 1870-х, это место привлечёт к себе внимание многих художников, которые будут известны как Скагенская группа. Начиная с 1860-х и до конца жизни Роса создаёт много работ на религиозную тему. Примером таких работ являются «Крещение Христа», 1863; «Христос в Эмаусе», 1864; «Христос является двум женщинам», 1881 г..

Работы Петера Росы находятся в различных музеях Дании: Государственном музее искусств, художественном музее Скагена, музее Кронборга, художественном музее в Борнхольме, в музее Хьёринга.

Выставки 
 Шарлоттенборг, весенняя выставка, 1830, 1832-41, 1843-83;
 Академия искусств, Стокгольм, 1850, 1860, 1866, 1868, 1870;
 Северная художественная выставка, Копенгаген, 1872;
 Кунстфорейнинн, 1882, 1942;
 Ратуша, 1901;
 Живопись Дании в Риме в девятнадцатом веке, Палаццо Браски, Рим, 1977;
 Государственный музей искусств, 1977-78.

Работы

Примечания

Ссылки 
 Работы Петера Росы на сайте «Artnet»

Художники Дании